This Ain’t … ist der Titel einer Pornofilm-Reihe von Hustler. Die Filme sind Parodien auf die Originalfilme bzw. -serien.

Im Jahr 2009 wurde die Serie mit dem Erotixxx Award als Beste Serie International ausgezeichnet. Der Film This Ain’t Avatar XXX ist der Teuerste des Unternehmens und wurde erstmals in 3D produziert.

Filme der Reihe 
 This Ain’t Avatar XXX – (u. a. Chanel Preston, Danica Dillon, Juelz Ventura, Misty Stone und Nicki Hunter), Auszeichnungen: Venus Award 2010 – Special Jury Award Movie and Film
 This Ain’t Bad Girls Club XXX – (u. a. Alyssa Reece, Andy San Dimas, Angelina Valentine, Katie Kox, Lexi Belle und Misty Stone)
 This Ain’t Baywatch XXX – (u. a. Angie Savage, Breanne Benson, Gina Lynn, Lela Star, Lexi Belle und Samantha Sin)
 This Ain’t Beverly Hills 90210 XXX – (u. a. Alanah Rae, Alexis Texas, Jenny Hendrix, Mackenzee Pierce, Madison Ivy)
 This Ain’t Celebrity Apprentice XXX – (u. a. Brooke Haven, Celeste Star, Dale DaBone, Derrick Pierce, Jessica Jaymes, Kyle Stone, Kylee Reese, Lee Bang, Misty Stone, Tanya Tate)
 This Ain’t Celebrity Fit Club Boot Camp XXX – (u. a. Sadie West, Breanne Benson, Violet Monroe, Briana Blair, Lea Lexis, Dale DaBone)
 This Ain’t Charmed XXX – (u. a. Angelina Valentine, Chayse Evans, Jenny Hendrix, Marie Luv, Ryder Skye, Sadie West)
 This Ain’t Cheaters XXX – (u. a. Amy Brooke, Bridgette B, Madison Ivy, Natasha Nice, Rachel Roxxx)
 This Ain’t Cops XXX – (u. a. Alexis Grace, Bobbi Starr, Brooke Banner, Jayden Jaymes, Phoenix Marie)
 This Ain’t Cougar Town XXX – (u. a. Dylan Ryder, Emma Mae, Phoenix Marie, Tory Lane)
 This Ain’t Curb Your Enthusiasm XXX – (u. a. Angelina Valentine, Bobbi Starr, Courtney Cummz, Dylan Riley, Lexi Stone und Madison Ivy)
 This Ain’t Dancing With The Stars XXX – (u. a. Cody Lane, Dylan Riley, Dylan Ryder, Kiara Diane, Otto Bauer, Randy Spears, Scarlett Fay, Sindee Jennings, Tony DeSergio)
 This Ain’t Dirty Jobs XXX – (u. a. April O’Neil, Billy Glide, Carmen McCarthy, Cyrus King, Madison Scott, McKenzee Miles, Tanner Mayes, Tiffany Star)
 This Ain’t Ghost Hunters XXX – (u. a. Anthony Rosano, Brett Rockman, Kiara Diane, Kris Slater, Krissy Lynn, Mr. Pete, Sindee Jennings, Victoria White)
 This Ain’t Gilligans Island XXX – (u. a. Evan Stone, Darryl Hanah, Sindee Jennings, Regan Reese, Ryder Skye)
 This Ain’t Glee XXX – (u. a. Nicki Hunter, McKenzee Miles, Miko Sinz, Andy San Dimas, Samone Taylor, Scarlett Fay, Tara Lynn Foxx)
 This Ain’t Happy Days XXX – (u. a. Raquel Devine, Tommy Gunn, Tori Black, Penny Flame, Riley Evans, Missy Stone, Codi Carmichael, Ally Ann)
 This Ain't Happy Days XXX 2 – Fonzie luvs Pinky (u. a. Brooke Lee Adams, Jessica Lynn, Kiera King, Krissy Lynn, Nicole Ray)
 This Ain’t Hawaii Five-O XXX – (u. a. Kaiya Lynn, Lana Lopez, Nicole Ray, Priya Rai, Sophia Santi, Victoria White)
 This Ain’t Hell's Kitchen XXX – (u. a. Veronica Hart, Veronica Rayne, Aiden Starr, Kelly Leigh, Kylee Reese, Missy Stone, Kagney Linn Karter)
 This Ain’t I dream of Jeanie XXX – (u. a. Shawna Lenee, Jazy Berlin, Missy Woods, Ashlyn Rae, Carolyn Reese, Cheyne Collins, Jack Lawrence, Dale DaBone, Alec Knight)
 This Ain’t Intervention XXX – (u. a. Amy Brooke, Brandy Blair, Brett Rockman, Britney Amber, Cody Love, Kagney Linn Karter, Raylene)
 This Ain’t Jeopardy XXX – (u. a. Breanne Benson, Britney Amber, Codi Carmichael, Dayna Vendetta, Diamond Foxxx, Nicki Hunter)
 This Ain’t Saved By The Bell XXX – (u. a. Ashlyn Rae, Missy Stone, Misty Stone, Nicole Ray, April O'Neil, Ally Ann)
 This Ain’t Star Trek XXX – (u. a. Aurora Snow, Codi Carmichael, Jada Fire, Jenna Haze und Sasha Grey)
 This Ain’t Star Trek XXX 2 – The Butterfly Effect (u. a. Alexis Texas, Jada Fire, Jennifer Dark, Kagney Linn Karter, Kimberly Kane und Madison Scott)
 This Ain’t the Bachelor XXX – (u. a. Alanah Rae, Bailey Brooks, Heather Starlet, Kayla Paige, Melissa Jacobs, Sabrina Maree und Summer Brielle)
 This Ain’t the Munsters XXX – (u. a. Lee Stone, Roxy Deville, Shawna Lenee, Jenna Haze, Victoria Sin, Sammie Rhodes, Whitney Stevens, Mick Blue und Evan Stone)
 This Ain’t the Partridge Family XXX – (u. a. Kristina Rose, Tori Black, Faye Reagan, Jaclyn Case, Madison Scott und Shawna Lenee)
 This Ain’t Two and a Half Men XXX – (u. a. Brooke Lee Adams, Dylan Ryder, Jamey Janes, Jenna Presley und Madison Ivy)

Auszeichnungen & Nominierungen 
 2009: Erotixxx Award – Beste Serie International
 2011: AVN Award Gewinner – Best Music Soundtrack – This Ain’t Glee XXX
 2011: AVN Award Gewinner – Best Original Song – This Ain’t Glee XXX
 2011: AVN-Award-Gewinner – Best 3D Release – This Ain’t Avatar XXX 3D
 2011: AVN-Award-Nominierung – Best Parody (Drama) – This Ain’t Avatar XXX 3D, Hustler Video
 2011: AVN-Award-Nominierung – Best Parody (Drama) – This Ain’t Charmed XXX, Hustler Video
 2011: AVN-Award-Nominierung – Best Parody (Drama) – This Ain’t Cops XXX, Hustler Video
 2011: AVN-Award-Nominierung – Best Parody (Drama) – This Ain’t Star Trek XXX 2: The Butterfly Effect
 2011: AVN-Award-Nominierung – Best Parody (Comedy) – This Ain’t Glee XXX
 2011: AVN-Award-Nominierung – Best Parody (Comedy) – This Ain’t Happy Days XXX

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film